Rančići (Čajniče, BiH)
Rančići (Sokolac, BiH)